Christinenfeld ist ein Ortsname:
 Christinenfeld (Klütz), Ortsteil der Stadt Klütz im Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 der deutsche Name der russischen Siedlung Sowchosnoje (Kaliningrad, Prawdinsk) im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad (Christinenfeld, Kreis Gerdauen, Ostpreußen)

Siehe auch: Christinenfelde